Серге́й Лукья́ненко:
 Лукьяненко, Сергей Васильевич (род. 1968) — российский писатель-фантаст.
 Лукьяненко, Сергей Владимирович (род. 1946) — советский спортсмен по современному пятиборью.